

Patronyme 

 Ahmed Boukhari (1938-), ancien agent des services secrets du Royaume du Maroc.
 Hamid El Boukhari (1943-), ancien Directeur général de la sûreté nationale marocaine.
 Lakhdar Boukhari (1964-), footballeur international algérien.
 Mouhammad al-Boukhârî (connu sous le nom d'imam Boukhari ou al-Boukhari ; 810-870), érudit musulman sunnite.
 Mourad Boukhari,surnommé Bouka (1981-), freestyleur et joueur international marocain et néerlandais de futsal.
 Nourdin Boukhari  (1980-), footballeur international marocain.
 Said Boukhari (1962-2017), militant pour la démocratie et les droits de l’homme en Algérie.
 Yassine Boukhari (1986-), footballeur international algérien.

Toponyme 
 Ksar el Boukhari, Ksar Boukhari, ou Boghari, ville d’Algérie, dans la wilaya de Médéa.
 Daïra de Ksar Boukhari, circonscription administrative algérienne dont le chef-lieu est Ksar Boukhari.